Can Ferrer (Amer), casa a la Selva
 Can Ferrer (Begues), casa al Baix Llobregat
 Can Ferrer (Sant Miquel Sesperxes), masia de Sant Martí de Centelles (Osona)
 Can Ferrer (Tossa de Mar), casa a la Selva
 Can Ferrer del Coll, casa de Piera (Anoia)
 Can Ferrer del Mas, edifici de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedés)
 Can Ferrer del Puig, masia de Blanes (Selva)
 Can Ferrer Fàbrega, casa de Camallera (Alt Empordà)
 Can Ferrer Pagès (Saus, Camallera i Llampaies), casa de Camallera (Alt Empordà)
 Can Ferrer Pagès, casa de Vilopriu (Baix Empordà)
 Can Ferrer Pi, casa de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 Can Ferrer Sastre, masia de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)